Ouaddai (pronunciado Wadai y también escrito Ouaddaï o Wadai) puede referirse a:
 Imperio Ouaddai (1635-1912), un reino situado al este del lago Chad, en el actual Chad.
 Prefectura de Ouaddaï (1960-2002), una de las 14 prefecturas en que se dividía Chad.
 Región de Ouaddaï, una de las 22 regiones en que se divide Chad.